Прелюдии () ― цикл из 25 произведений для фортепиано соло. Был написан Шарлем Валантеном Альканом в 1844 году и впервые опубликован в 1847 году как опус 31. 

Цикл прелюдий охватывает все 24 мажорные и минорные тональности (первая и последняя прелюдии написаны в до мажоре).

Список 
 Lentement, до мажор 
 Assez lentement, фа минор 
 Dans le genre ancien, ре-бемоль мажор
 Prière du soir, фа-диез минор
 Psaume 150me, ре мажор
 Ancienne mélodie de la synagogue, соль минор
 Librement mais sans secousses, ми-бемоль мажор
 La chanson de la folle au bord de la mer, ля-бемоль минор
 Placiditas, ми мажор
 Dans le style fugué, ля минор
 Un petit rien, фа мажор
 Le temps qui n'est plus, си-бемоль минор
 J'étais endormie, mais mon cœur veillait, соль-бемоль мажор
 Rapidement, си минор
 Dans le genre gothique, соль мажор
 Assez lentement, до минор
 Rêve d'amour, ля-бемоль мажор
 Sans trop de mouvement, до-диез минор
 Prière du matin, ля мажор
 Modérement vite et bien caracterise, ре минор
 Doucement, си-бемоль мажор
 Anniversaire, ми-бемоль минор
 Assez vite, си мажор
 Étude de velocite, ми минор
 Prière, до мажор

Критика 
Современник Алькана Франсуа-Жозеф Фети писал:
«Алькан ― человек сердца и ума; его прелюдии подобны мечтам, которые скрывают в себе очень рассчитанную и законченную художественную мысль».

Примечания 

Произведения Шарля Валантена Алькана